Astrocasia är ett släkte av emblikaväxter. Astrocasia ingår i familjen emblikaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Emblikaväxter
Astrocasia